Wellington Sánchez (Ambato, 19 de junho de 1974) é um futebolista profissional equatoriano, meia, milita no Mushuc Runa.

Carreira 
Sanchez representou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002